Podgorica, metropole Černé Hory, má dva své oficiální symboly - městskou vlajku a městský znak. Je to nová městská vlajka, která byla přijata jako symbol města v roce 2006. Byla inspirována detailem městského znaku. Autorem je Srdjan Marlović.

Dvě historická města poblíž Podgorice (Medun a Duklja) jsou prezentovány jako dva modré vodorovné pruhy. A to (obrazně) z toho důvodu, že představují základ současné Podgorice.

Univerzální symbol, jehož tvorba byla založena na stylizaci všech rozeznatelných symbolů moderní Podgorice, které známe dnes (město Nemanja, hodinovou věž (Sahat-kula), památník na vrchu Gorica, brány, mosty atd.), jsou sloučeny do jedné modré lomené čáry, umístěné nad 2 vodorovnými pruhy.

Podgorica
Podgorica